Quist peut faire référence à :

 Adrian Quist (1913-1991), joueur de tennis australien.
 Anne Quist (née en 1957), rameuse néerlandaise.
 Carl Quist Møller (1964-2022), acteur et animateur cinématographique et écrivain danois. 
 Flemming Quist Møller (1942-2022), réalisateur, scénariste, acteur danois.
 Sasha Heart, née Jillian Quist (1988-), actrice pornographique américaine.
 Johan Martin Quist (1755—1818), architecte danois.
 Lucy Quist (née vers 1974), cadre commerciale et technologique ghanéenne-britannique.
 Rasmus Quist Hansen (né en 1981), rameur danois.
 Harlin Bloomquist dit Harlin Quist (v. 1931 - 2000), éditeur américain.